Натуральне число 1061
 1061 рік до нашої ери
 1061 рік нашої ери